William Douglas peut se référer à :

Comtes de Douglas 
 William Douglas († 1384),  comte de Douglas, comte de Mar, important baron écossais ;
 William Douglas († 1440),  de Douglas, duc de Touraine, important baron écossais ;
 William Douglas († 1452),  de Douglas,  d'Avondale, important baron écossais ;
 William Douglas (1589-1660),  d'Angus puis  de Douglas, important baron et érudit écossais.

Comtes d'Angus 
 William Douglas (v.1398-1437),  comte d'Angus, important baron écossais ;
 William Douglas (1532/3-1591),  d'Angus, important baron écossais ;
 William Douglas (v.1554-1611),  d'Angus, important baron écossais.

Comtes de Morton 
 William Douglas (v.1540–1606),  comte de Morton, important baron écossais ;
 William Douglas (1582-1648),  de Morton, aristocrate et homme politique écossais.

Autres nobles écossais 
 William Douglas (? - vers 1333), seigneur de Douglas, jeune noble écossais.
 William Douglas (1637-1695),  duc de Queensberry, homme politique écossais.
 William Douglas (v.1310-1353), seigneur de Liddesdale, important baron écossais ; 
 William Douglas (v.1360-1391), seigneur de Nithsdale, soldat et aristocrate écossais.

Autres personnalités 
 William Douglas  de Kelhead (v. 1730-1783), député britannique.
 William Douglas  de Queensberry (1724-1810), noble écossais.
 William L. Douglas (1845-1924), homme politique américain ;
 William Douglas (1783-1859) homme politique britannique
 William Douglas (1863-1943) un joueur de rugby à XV international gallois ;
 William O. Douglas (1898-1980), juge de la Cour suprême des États-Unis.
 William Douglas (1921-2003), Gouverneur général de la Barbade en 1976 et en 1984.